

Metairie 
 Metairie (Louisiane), ville aux États-Unis

Voir aussi 
  (page d'homonymie)